Op Roland Garros 2010 werden van 23 mei tot en met 5 juni 2010 de enkelspelwedstrijden van de vrouwen gespeeld. Svetlana Koeznetsova was titelverdedigster maar verloor al vroeg in het toernooi. In de finale won de Italiaanse Francesca Schiavone van de Australische Samantha Stosur met 6-4 en 7-6.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2010